Bunium transcaspicum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Bunium transcaspicum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
transcaspicum